Жан-Теофа́н (Иоа́нн Феофа́н) Вена́р (; ) — святой Римско-Католической Церкви, священник, мученик, член миссионерской конгрегации «Парижское общество заграничных миссий»

Биография 
После получения начального образования поступил в Парижскую семинарию, которая принадлежала Парижскому Обществу Заграничных Миссий. 5 июня 1852 года был рукоположен в священника и 19 сентября 1852 года отправился на Дальний Восток, которого достиг через пятнадцать месяцев путешествия. В декабре 1853 года Жан-Теофан прибыл в Тонкин, Северный Вьетнам.

В это время во Вьетнаме был издан указ, запрещающий проповедование христианства. Жан-Теофан был вынужден заниматься пастырской деятельностью в подполье. 30 ноября 1860 года он был арестован и брошен в тюрьму. На предложение отказаться проповедовать христианскую веру, он дал отказ, за что был приговорён к казни. До своей смерти находился в нечеловеческих условиях. Ожидая казни, Жан-Теофан написал своей семье несколько утешающих писем, которые свидетельствуют о его крепкой вере. После казни мощи Жана-Теофана Венара были переданы в Париж, где они хранятся в Парижском Обществе Заграничных Миссий.

Прославление 
2 мая 1909 года причислен к лику блаженных папой Пием X. Жан-Теофан Венар причислен к лику святых в составе группы 117 вьетнамских мучеников римским папой Иоанном Павлом II 19 июня 1988 года.

См. также 
 Список святых, канонизированных папой римским Иоанном Павлом II

Примечания

Источники 
 Herbert, Théophane Vénard (London);
 Walsh, A Modern Martyr; Thoughts from Modern Martyrs; The Field Afar; Vie et Correspondence de J. Théophane Vénard (Poitiers, 1865);
 Le Bienheureux Théophane Vénard (Paris, 1911);
 Lettres Choisis du Bienheureux Théophane Vénard (Paris, 1909);
 Cattaneo, Un Martire Moderno (Milan, 1910);
 F. Trochu, Le Bienheureux Théophane Vénard. Lyon, Paris, Édit. E. Vitte, [1929].

Ссылки 
 Биография

Католические святые
Католические мученики
Святые Франции
Католические миссионеры
Христианские святые XIX века
Беатифицированные Пием X 
Канонизированные Иоанном Павлом II
Канонизированные в XX веке
Члены Парижского общества заграничных миссий
Казнённые во Вьетнаме в XIX веке
Обезглавленные во Вьетнаме